Wilsonville est le nom de plusieurs municipalité des États-Unis :

 Wilsonville (Alabama) ;
  ;
  ;
 Wilsonville, village qui fait partie de Thompson (Connecticut) ;
 Wilsonville (Illinois) ;
  ;
 Wilsonville (Oregon).